Nerukinnera bezeichnet:
 Nerukinnera (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nerukinnera (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland